Waldemar Preiss (1908–1973)
 Waldemar Preiss (ur. 1936)